Натуральне число 888
 888 рік до нашої ери
 888 рік нашої ери